Msowoya ist der Familienname folgender Personen:
 Chiukepo Msowoya (* 1988), malawischer Fußballspieler
 Maupo Msowoya (* 1982), malawischer Fußballspieler
 Richard Msowoya (* 1962), malawischer Politiker